Amelia Camboni – scultrice italiana
 Mattia Camboni – velista italiano
 Silvio Camboni – fumettista italiano